, intellectuel
 Menahem Blondheim, entrepreneur et universitaire israélien
 Philip Blondheim, chanteur américain